Bispo est un nom propre.

Patronyme

 Rogério Bispo (1985-), un athlète brésilien ;

Lieu

 Vila do Bispo est une municipalité du Portugal,
 Casa do Bispo, manoir de Rio de Janeiro (Brésil).

Voir aussi